Prise de pouvoir signifie en général un Coup d'État.

Œuvres de fictions 

 Prise de pouvoir (The Coup), épisode 3 de la saison 3 de The Office diffusé en 2006 ;
 Prise de pouvoir (Sine Qua Non), épisode 8 de la saison 4 de la série Battlestar Galactica diffusé en 2008 ;
 Prise de pouvoir (I See You), épisode 8 de la saison 3 de la série Breaking Bad diffusé en 2010 ;
 Prise de pouvoir (Get the Girl), épisode 19 de la saison 8 de The Office diffusé en 2012.

Pouvoir